Nvota ou Nvotová est un patronyme slovaque porté notamment par les personnalités suivantes :
 Juraj Nvota (1954- ), réalisateur et acteur slovaque, père de Tereza et beau-père de Dorota ;  
 Tereza Nvotová (1988- ), réalisatrice et actrice slovaque ;  
 Dorota Nvotová (1982- ), actrice et chanteuse slovaque.